Серге́й Зло́бин: Злобин, Сергей Викторович (род. 1963) — советский и украинский самбист и дзюдоист.
 Злобин, Сергей Леонидович (род. 1956) — советский легкоатлет.
 Злобин, Сергей Юрьевич (род. 1970) — российский автогонщик.